Девятнадцатый Чемпионат Южной Америки был проведен в Буэнос-Айресе, столице Аргентины с 12 января 1946 года по 10 февраля 1946 год. Этот розыгрыш также был дополнительным — без получения победителем наград, однако позже он (как и все остальные дополнительные чемпионаты) был признан КОНМЕБОЛ в качестве официального турнира.

Участники 
 
 
 
 
 
 

,  и  отказались от участия в турнире.

Составы команд

Матчи 
Турнир состоял из группового этапа, в котором участвовало 6 команд, где все встречались между собой по разу. Два очка начислялось за победу, одно за ничью и ноль за поражение. В случае равенства очков у двух лидирующих команд назначался дополнительный матч.

12 января, 1946

16 января, 1946

19 января, 1946

23 января, 1946

26 января, 1946

29 января, 1946

2 февраля, 1946

8 февраля, 1946

10 февраля, 1946

Итоговая таблица

Бомбардиры 
7 мячей
  Хосе Мария Медина

5 мячей
  Лабруна, Мендес
  Зизиньо

4 мяча
  Juan Bautista Villalba

3 мяча
  Элено
  Jorge Araya, Atilio Cremaschi

2 мяча
  Педернера, Сальвини
  Miguel Peredo
  Francisco Aramburu (Chico), Jair Pinto Rosa

1 мяч
  Де ла Мата, Лоустау, Мартино
  Zenón González
  Norival Pereira da Silva
  Juan Alcántara, Santiago Salfate
  Бенитес Касерес, Alejandrino Genés, Albino Rodríguez
  José García, José Antonio Vázquez, Juan Pedro Riephoff, Raúl Schiaffino

Автогол
  Juan Bautista Coronel

Ссылки 
 Чемпионат Южной Америки 1946 на RSSSF

Кубок Америки по футболу
Футбол в Южной Америке в 1946 году
Спорт в Аргентине в 1946 году
Международные соревнования по футболу в Аргентине
Январь 1946 года
Февраль 1946 года
Международные спортивные соревнования в Буэнос-Айресе